Ву́лиця Генера́ла Алма́зова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Генерала Алмазова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Генерала Алмазова — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Генерала Алмазова — вулиця в місті Херсон.

Вулиці, названі на честь людей